

Cinema 
 Finn - Musica per un sogno (Finn) – film del 2013

Geografia 
 Finn – fiume dell'Irlanda

Onomastica 
 Finn – nome proprio di persona scandinavo maschile
 Finn – variante del nome proprio di persona irlandese maschile Fionn

Persone 
 Liam, Neil e Tim Finn – membri del gruppo musicale Crowded House

Personaggi immaginari
 Finn – leggendario lord frisone
 Finn – personaggio di Star Wars: Il risveglio della Forza
 Finn l'avventuriero – personaggio principale di Adventure Time
 Finn – personaggio dei fumetti pubblicati su 2000 AD
 Finn Hudson – personaggio di Glee
 Riley Finn – personaggio di Buffy l'ammazzavampiri
 Finn Collins è il protagonista della serie TV post-apocalittica statunitense "The 100"

Sport 
 Finn – barca a vela

Altri progetti